Дермань:

 Дермань — старинное село в Здолбуновском районе Ровенской области Украины.
 Дермань Вторая — село, центр Дерманский Второй сельский совет Здолбуновского района Ровненской области Украины.
 Дермань Первая — село, центр Дерманский Первый сельский совет Здолбуновского района Ровненской области Украины.